Bunta kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Bunta (ö i Indonesien, Aceh, lat 5,56, long 95,17), 
 Kecamatan Bunta, distrikt, Sulawesi Tengah, 
 Pulau Buntar (ö i Indonesien, lat -0,27, long 104,12), Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar